Шатијон може да се односи на:

 Шатијон (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Шатијон (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Шатијон (Горња Сена), насељено место у Француској, у департману Горња Сена
 Шатијон (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Шатијон (Рона), насељено место у Француској, у департману Рона
 Шатијон (Долина Аосте), насељено место у Италији
 династија Шатијон

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шатијон“